HSK steht als Abkürzung für folgende Fachbegriffe:
 Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft; eine Buchreihe im Verlag de Gruyter
 Handelsstörkreuzer, ein bewaffneter Schiffstyp; siehe Hilfskreuzer
 Hanyu Shuiping Kaoshi, eine Prüfung des Chinesisch-Niveaus der Volksrepublik China
 Haushaltssicherungskonzept, ein Konzept deutscher Kommunalpolitik
 Heimat- und Sachkunde, ein Schulfach
 Herstellungskosten, ein Begriff aus dem Handels- und Steuerrecht
 Hochsauerlandkreis (Kfz-Kennzeichen)
 Hohlschaftkegel, eine Werkzeughalterung an Werkzeugmaschinen
 Hör-/Sprech-Kopf in der HiFi-Technik
 Hysteroskopie, eine Gebärmutterspiegelung mittels Endoskop

Einrichtungen und Organisationen:
 Hâkimler ve Savcılar Kurulu (der Rat der Richter und Staatsanwälte in der Türkei)
 Hamburger SK, ein Schachverein
 Hannoverscher SK, ein Schachverein
 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, die ehemalige atomrechtliche Aufsichtsbehörde der Schweiz, heute Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
 Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden, eine Musikschule
 Heinrich Sengelmann Krankenhaus, eine psychiatrische Klinik in Bargfeld-Stegen (Schleswig-Holstein)
 Helsingfors Skridskoklubb, ein Eiskunstlaufverein in Finnland
 Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden, ein Krankenhaus in Wiesbaden
 HSK-Gruppe, eine Krankenhaus-Holding in Hessen
 H-Soz-u-Kult, eine Internetplattform und Mailingliste für Kommunikation und Fachinformationen für die Geschichtswissenschaften

Abkürzung